Појам Коламбус може да се односи на:
Коламбус, град у САД у држави Охајо
Коламбус (Кентаки), град у САД у држави Кентаки
Коламбус (Тексас), град у САД у држави Тексас